Boalin peu désigner :
Boalin, la localité située dans le département de Kongoussi au Burkina Faso ;
Boalin 1, la localité située dans le département de Nagbingou au Burkina Faso ;
Boalin 2, la localité située dans le département de Nagbingou au Burkina Faso ;
Boalin, la localité située dans le département de Pibaoré au Burkina Faso ;
Boalin, la localité située dans le département de Ziniaré au Burkina Faso.

Homonymie de localités